Misao – nome proprio di persona giapponese
 Misao – tribù indiana del gruppo etnico Kuki
 Misao – personaggio della serie The Vampire Diaries
 Misao – personaggio dell'anime e manga Lucky Star
 Misao – personaggio dell'anime e manga Kenshin Samurai vagabondo
 Misao – videogioco creato con programma RPG Maker